Rezultati Prvenstva Anglije 1879 v tenisu za moške posamično.

Rezultati 
Legenda

Izziv prvaka 
 John Hartley :  Patrick Francis Hadow  b.b.

Zaključni boji

1. del

2. del

3. del

Viri 
 
 

Moški posamično
1879